Das Christopher Hotel, auch Hotel Christopher, war ein fünfstöckiges Hotel in Port-au-Prince, Haiti. Die UNO hatte hier einen Teil der Hotelzimmer als Büroräume angemietet, es diente als ihr Hauptquartier für die Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH). Das Hotel wurde beim Erdbeben in Haiti 2010 zu einem großen Teil zerstört. Zu den Toten gehörte neben 16 MINUSTAH-Mitgliedern und hundert UNO-Angestellten der Leiter der Mission, Hédi Annabi.

Einzelnachweise 

Ehemaliges Hotel
Port-au-Prince
Bauwerk in Haiti
Ruine in Haiti
Essen und Trinken (Haiti)